VolleyLigaen – torneo di pallavolo femminile
 VolleyLigaen – torneo di pallavolo maschile